

Geografia 
 Anfiloco (Amfilochos) – nome di una località della Grecia

Mitologia 
 Anfiloco – personaggio della mitologia greca, partecipò alla guerra di Troia
 Anfiloco – personaggio della mitologia greca, era uno dei fratelli di Mopso e di Tisifone
 Anfiloco – personaggio della mitologia greca, sposo di Alcinoe